Brandywine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brandywine Township (Hancock County, Indiana)
 Brandywine Township (Shelby County, Indiana)